Cerberus est un genre de serpent dont on rencontre les espèces de l'Asie à l'Australie
 Cerberus Capital Management, une société d'investissement américaine
 Cerberus, une protéine humaine.
 Cerberus, une application antivol pour Android.
 Cerberus un vidéofilm de 2005.
 Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, un jeu vidéo d'action disposant d'éléments de jeux de rôle, développé par Square Enix, sorti en 2006 au Japon.
 HMAS Cerberus, un centre d'entrainement de la Royal Australian Navy.
 Opération Cerberus, une opération navale allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Cerberus est un cône volcanique en activité éruptive (en 2021) sur l'île volcanique Semisopochnoi, membre du groupe des Îles Rat du côté de la terminaison ouest de l'archipel volcanique des Îles Aléoutiennes, Alaska (États-Unis) ;
 Cerberus, sur la planète Mars, désigne plusieurs objets : Cerberus Fossae (extension de Cerberus Rupes ; zone sismogène selon les détections de l'instrument SEIS d'InSIGHT), Cerberus Dorsa, Cerberus Palus et Cerberus Tholi ;

Voir aussi

Notes et références